Мильорини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мильорини, Катарина — бразильянка, известная прежде всего тем, что в 2012 году выставила свою девственность на интернет-аукционе на продажу.
 Мильорини, Марко (род. 1992) — итальянский футболист, центральный защитник клуба Авеллино 1912.

Другое 
 (5246) Мильорини — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.